

Patronyme 
 Annette Bening (né en 1958), actrice américaine
 Alexander Bening (vers 1444-1519), enlumineur gantois, père du suivant
 Simon Bening (1483–1561), un enlumineur de l'école de Bruges et Gand dans les Pays-Bas méridionaux, fils du précédent,

Toponyme 
 Béning-lès-Saint-Avold, commune française de Moselle,
 la Gare de Béning
 Bening, écart de la commune française de Harprich.
 Béning, écart de la commune française de Grostenquin.

Voir aussi